Sydney International 2019 (kobiety)
 Sydney International 2019 (mężczyźni)